Чемпионат Европы по фигурному катанию 2009 года прошёл с 19 января по 25 января 2009 года в Хельсинки (Финляндия) на арене «Hartwall». Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие принимали спортсмены, которым на 1 июля 2008 года исполнилось 15 лет.

Обязательный танец — финнстеп.

События 
 С чемпионата из-за травмы плеча, полученной партнёршей на показательных выступлениях после финала Гран-при, снялась французская танцевальная пара Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер. Делобель предстоит операция, но к чемпионату мира дуэт рассчитывал восстановиться.
 Не приехала на чемпионат и швейцарская одиночница Сара Майер.
 После исполнения обязательного танца снялись с турнира россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин из-за обострения старой травмы партнёра.
 Во время исполнения произвольной программы израильская парница Екатерина Соколова при падении с прыжка разрезала себе ногу лезвием конька. Фигуристам пришлось прекратить выступление. В дальнейшем, травма оказалась не тяжёлой.

Количество представительств от стран

на чемпионат Европы — 2009 
Следующие страны, по результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2008, завоевали право выставлять более одного участника или пары на чемпионате — 2009:

на чемпионат Европы — 2010 
Следующие страны, по результатам выступлений своих фигуристов завоевали право выставлять более одного участника (пары) на чемпионате Европы 2010:

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Призовой фонд 
Призовой фонд чемпионата Европы составил 350 тысяч долларов, которые распределяются ИСУ следующим образом:

Расписание 
 20 января, вторник
 13:30 Танцы на льду — Обязательный танец
 18:45 Церемония открытия
 19:30 Пары — Короткая программа

 21 января, среда
 11:45 Мужчины — Короткая программа
 18:30 Пары — Произвольная программа

 22 января, четверг
 13:00 Танцы на льду — Оригинальный танец
 18:45 Мужчины — Произвольная программа

 23 января, пятница
 11:00 Женщины — Короткая программа
 18:40 Танцы на льду — Произвольный танец

 24 января, суббота
 13:30 Женщины — Произвольная программа

 25 января, воскресенье
 15:30 Показательные выступления

Примечания

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт чемпионата Европы по фигурному катанию 2009: , , 

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Фигурное катание в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
2009 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Европа
Спорт в Финляндии в 2009 году
Фигурное катание
Январь 2009 года
Чемпионаты Европы в Финляндии